Blaue Kartoffel steht für: 
 Kartoffelsorten mit blauer Schale oder bläulichem Fruchtfleisch im Allgemeinen
 den Handelsnamen der blauen Kartoffelsorte Vitelotte im Besonderen